Az ausztrál férfi vízilabda-válogatott Ausztrália nemzeti csapata, amelyet az Ausztrál Vízilabda-szövetség (angolul: Australian Water Polo) irányít.

A válogatott legjobb eredményei három bronzérem a 2007-es, illetve a 2008-as férfi vízilabda-világligáról, illetve az 1993-as világkupáról.

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Világliga

Világkupa

Külső hivatkozások 
Az ausztrál Vízilabda-szövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Ausztrália sportélete